San Cristobal of San Cristóbal (Spaans voor "Heilige Christoffel") kan verwijzen naar:

Argentinië:
San Cristóbal (Santa Fe), een plaats in de provincie Santa Fe
San Cristóbal (departement), een departement van de provincie Fe

Colombia:
San Cristóbal (Colombia), een gemeente in departement Bolívar

Costa Rica:
San Cristóbal (San José), een deelgemeente in de provincie San José

Cuba:
 San Cristóbal (Cuba), een gemeente

Dominicaanse Republiek:
San Cristóbal (provincie), een provincie
San Cristóbal (Dominicaanse Republiek), de hoofdstad van die provincie

El Salvador:
 San Cristóbal (El Salvador), een gemeente in het departement Cuscatlán

Mexico:
San Cristóbal de las Casas, een stad in de deelstaat Chiapas
San Cristóbal de las Casas (gemeente), een gemeente in de deelstaat Chiapas

Saint Kitts en Nevis

 Saint Kitts (eiland), ook wel Saint Cristopher genoemd

Spanje:
 San Cristóbal (metrostation) van de metro van Madrid
San Cristóbal de Entreviñas, een gemeente in de provincie Zamora
San Cristóbal de La Laguna, een gemeente in de provincie Santa Cruz de Tenerife
San Cristóbal de Segovia, een gemeente in de provincie Segovia
San Cristóbal de la Polantera, een gemeente in de provincie Leon

Venezuela:
San Cristóbal (Venezuela), de hoofdstad van de staat Táchira

Overige:
Makira (eiland) (oude naam: San Cristobal), een van de Salomonseilanden
Makira-Ulawa (oude naam: San Cristobal), de provincie waarin dat eiland zich bevindt
San Cristóbal (eiland), een eiland van de Galápagoseilanden
San Cristóbal (vulkaan), een vulkaan in Nicaragua
San Cristobal (rivier), een rivier op het Filipijnse eiland Luzon.